Ludwik Tyrowicz (1901–1958) – polski grafik
 Ludwik Tyrowicz (1861–1930) – polski rzeźbiarz
 Maria Matey-Tyrowicz (1931–2016) – polska prawniczka
 Marian Tyrowicz (1901–1989) – polski historyk
Joanna Tyrowicz (ur. 1980) – polska ekonomistka

Polskie nazwiska